Schweiziska superligan 2010/2011 var den 114:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Säsongen startade den 17 juli 2010 och slutade den 25 maj 2011. Basel var regerande mästare och blev det även denna säsongen då man försvarade titeln som tog sin 14:e mästartitel.

Lag

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011
2010 i Schweiz
2011 i Schweiz